Торчиха — название нескольких населённых пунктов:
 Торчиха — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Торчиха — деревня в Домодедовском районе Московской области.